Weißenbächlein ist ein Gewässername in Bayern:

 Weißenbächlein (Warme Steinach), rechter Zufluss der Warmen Steinach in Görschnitz, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weißenbächlein (Weißenbach), linker Oberlauf des Weißenbach (zur Schorgast) bis Herrnschrot, Markt Stammbach, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Weißenbach